Region Północno-Zachodni (Ghana)
 Region Północno-Zachodni (Kamerun)
 Region Północno-Zachodni (Rosja)
 Region Północno-Zachodni (Rumunia)
 Region Północno-Zachodni (Wietnam)